Ковальська — жіноче прізвище, аналог чоловічого прізвища Ковальський.

 Ковальська Інна Олександрівна (*1960) — лікар-хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Коротя-Ковальська Валентина Павлівна (1947) — українська актриса-співачка.
 Моніка Ковальська (1976) — польська борчиня вільного стилю, чемпіонка та триразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
 Ковальська Ніна Климівна (1937) — український дипломат.
 Ковальська Світлана Володимирівна (1938–1993) — перший директор київського заводу ЗБК-3, який нині носить її ім'я.
 Ковальська Фаустина (1905 — 1938) — католицька свята, проповідниця Божого Милосердя.

Див. також 
 Ковальська (промислово-будівельна група)
 Ковальська сцена
жіночі форми прізвищ